Czescy rzeźbiarze:
 Jan Brokoff
 Ferdynand Maksymilian Brokoff 
 Michał Jan Józef Brokoff 
Inne:
 (6769) Brokoff